Проданешты () — село в Флорештском районе Молдавии. Является административным центром коммуны Проданешты, включающей также село Капрешты.

История 
Упоминаемое в документах с 1609 года селение Проданешты относится к населённому пункту Старые Проданешты.

Изначально село называлось Новые Проданешты.

С 1940 по 1956 год село Новые Проданешты относилось к Котюжанскому району Молдавской ССР.

11 июня 1964 года сёла Новые Проданешты и Капрешты были объединены в одно село Проданешты. В 1992 году село Капрешты было восстановлено.

География 
Село расположено на реке Реут на высоте 126 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Продэнешть проживает 1099 человек (517 мужчин, 582 женщины).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Флорештского района
Населённые пункты на Реуте